Cattedrale di San Nicola – Alessio (Albania)
Cattedrale di San Nicola – Bielsko-Biała (Polonia)
 Cattedrale di San Nicola di Bari – Da Lat (Vietnam)
Cattedrale di San Nicola – Dušanbe (Tagikistan)
 Cattedrale di San Nicola –Friburgo (Svizzera)
 Cattedrale di San Nicola – Kazan' (Russia)
 Cattedrale di San Nicola – Kam"jans'ke (Ucraina)
 Cattedrale di San Nicola – Karlovac (Croazia)
 Cattedrale di San Nicola – Kiev (Ucraina)
 Cattedrale di San Nicola della Marina – Kronštadt (Russia)
 Cattedrale di San Nicola – Kuopio (Finlandia)
 Cattedrale di San Nicola – Liepāja (Lettonia)
 Cattedrale di San Nicola – Lubiana (Slovenia)
 Cattedrale di San Nicola – Mariupol' (Ucraina)
Cattedrale di San Nicola – Murska Sobota (Slovenia)
 cattedrale di San Nicola – Nicosia (Italia)
 Cattedrale di San Nicola – Novo Mesto (Slovenia)
Cattedrale di San Nicola – Oradea (Romania)
 Concattedrale di San Nicola – Palmi (Italia)
 Cattedrale di San Nicola – Kula, (Serbia)
 Cattedrale di San Nicola – San Marco Argentano (Italia)
 Cattedrale di San Nicola – Sassari (Italia)
 Cattedrale di San Nicola del Mare – San Pietroburgo  (Russia)
 Cattedrale di San Nicola Pellegrino – Trani (Italia)
 Cattedrale di San Nicola – Volo (Grecia)

Pagine correlate
 Basilica di San Nicola (disambigua)
 Chiesa di San Nicola